HMCS Margaree je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Margaree (H49)
 HMCS Margaree (DDH 230)

Margaree